В парному розряді жіночого тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Шон Стаффорд і Андреа Темашварі виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді 6-7, 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (фінал)
 Луїс Аллен /  Флоренсія Лабат (1-ше коло)

 Рейчел Макквіллан /  Крістін Кунс (чвертьфінал)
 Енн Гроссман /  Патрісія Гі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Internationaux de Strasbourg